Карл Кольман:
 Кольман, Карл Иванович (1786—1846) — русский художник-акварелист, академик Императорской Академии художеств, отец архитекторов А. К. Кольмана и К. К. Кольмана.
 Кольман, Карл Карлович (1835—1889) — петербургский архитектор, академик Императорской Академии художеств.